Villepinte – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Villepinte (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon